Николай Георгиевич Варжанский (25 ноября 1881, Овручский уезд, Волынская губерния — 19 сентября 1918, Москва) — священномученик Русской православной церкви.

Биография 
Родился в семье волостного писаря.

Окончил Житомирское духовное училище (1897), Волынскую духовную семинарию (1903) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1907).

Помощник московского епархиального противосектантского миссионера (1908), московский епархиальный миссионер-проповедник, член московского епархиального училищного совета и правления Братства Воскресения Христова, преподаватель истории и обличения сектантства во второклассной церковно-приходской школе при Епархиальном доме (1910).

Коллежский секретарь, организатор и товарищ председателя Варнавинского общества трезвости, делопроизводитель канцелярии обер-прокурора Синода (1911), руководитель пастырских курсов в Московской, Черниговской, Тверской и Финляндской епархиях (1913), титулярный советник (1914).

Преподаватель на кафедре сектоведения Московской духовной семинарии (1915).

Награжден орденами св. Станислава III степени (1912) и св. Анны III степени (1914).

Обвенчан с дочерью священника Зинаидой Неофитовной Любимовой, дети: Елена, Константин.

В 1917 делегат V Всероссийского миссионерского съезда и делопроизводитель VIII и IX отделов Поместного собора Православной Российской Церкви.

В мае 1918 года заключен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян на Калитниковском кладбище и похоронен за его старой оградой.

В 2000 году прославлен в лике святых как священномученик, память совершается 5 сентября.

В 2018 году в Москве образовано Миссионерское общество его имени.

Сочинения 

 Как проповедует граф Л. Н. Толстой о Боге. М., 1908 (2-е изд.).
 Новая «универсальная религия» // Миссионерское обозрение. 1908. № 6.
 Ответ христианина на призывную проповедь пашковцев и штундо-баптистов. М., 1909 (2-е изд.).
 Бегите от гибели! М., 1909.
 О бессмертии души. О субботе и воскресении. Почаев, 1910.
 Церковь и секты. Почаев, 1910.
 Оружие правды. М., 1910 (М., 2011).
 Доброе исповедание. М., 1910 (М., 1998).
 В чем вера Л. Н. Толстого. М., 1911.
 О святости Церкви Христовой // Миссионерское обозрение. 1911. № 1.
 Житие и страдание св. апостола Варнавы. М., 1912.
 Тяжкий грех. М., 1912.
 Святое дело. М., 1913.
 Вера рваная. М., 1913.
 За веру Божию. М., 1914 (5-е изд.).
 Образец здравого учения. М., 1914 (5-е изд.).
 Слово здравое. М., 1914.
 Миссионерская самозащита // Вера и разум. 1914.
 Краткий указатель текстов для бесед с сектантами. М., 1915.

Источники 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 436. Д. 1109; Ф. 796. Оп. 441. Д. 43. Л. 35-40; Ф. 802. Оп. 10. 1909. Д. 218; ЦА ФСБ. Д. Н-21. Т. 10.
 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Июнь — август. Тверь, 2003. С. 173—183.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2
 Орлова О. А. Катехизис «Доброе исповедание» епархиального миссионера Николая Варжанского как пример новых тенденций миссионерской деятельности Русской Православной Церкви Синодального периода в начале XX в. // Карамзинские чтения . Вып. 3 / ред. С. В. Чернявский. — Санкт-Петербург : Издательский дом «Гиперион», 2020. — 224 [16] с. — С. 109—122

Выпускники Житомирского духовного училища
Выпускники Волынской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Священномученики